Abby Lockhart
 June Lockhart
 Paul Lockhart
 Keith Lockhart
 Tifa Lockhart

Localidades 
 Lockhart (Alabama)
 Lockhart (Flórida)
 Lockhart (Carolina do Sul)
 Lockhart (Texas)

Outros 
 Gilderoy Lockhart

Desambiguação
Desambiguações de topônimos